Putnam County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Putnam County (Florida)
 Putnam County (Georgia)
 Putnam County (Illinois)
 Putnam County (Indiana)
 Putnam County (Missouri)
 Putnam County (New York)
 Putnam County (Ohio)
 Putnam County (Tennessee)
 Putnam County (West Virginia)